Бретвиль-сюр-Лез () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Кан. Население кантона на 2006 год составляло 13 859 человек.

Код INSEE кантона 1407. Всего в кантон Бретвиль-сюр-Лез входило 29 коммун, из них главной коммуной являлась Бретвиль-сюр-Лез.

Коммуны кантона 

Барбери — население 613 чел.
Булон — население 578 чел.
Бретвиль-ле-Рабе — население 248 чел.
Бретвиль-сюр-Лез — население 1551 чел.
Ковикур — население 413 чел.
Сенто — население 183 чел.
Конде-сюр-Иф — население 393 чел.
Эстре-ла-Кампань — население 201 чел.
Фьервиль-Бре — население 458 чел.
Фонтен-ле-Пен — население 318 чел.
Френе-ле-Пюкё — население 612 чел.
Френе-ле-Вьё — население 256 чел.
Гувикс — население 838 чел.
Гренвиль-Ланганри — население 626 чел.
Грембоск — население 283 чел.
Ле-Бю-сюр-Рувр — население 98 чел.
Ле-Мутье-ан-Сингле — население 414 чел.
Маньи-ла-Кампань — население 517 чел.
Мезьер — население 416 чел.
Мулин — население 253 чел.
Мютреси — население 318 чел.
Уйи-ле-Тессон — население 525 чел.
Рувр — население 212 чел.
Сен-Жермен-ле-Вассон — население 911 чел.
Сен-Лоран-де-Кондель — население 507 чел.
Сен-Сильвен — население 1210 чел.
Суаньоль — население 74 чел.
Юрвиль — население 460 чел.
Вьё-Фюме — население 373 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос